Хамис Абдусаламовна Казиева (р. 1932) — директор школы, Герой Социалистического Труда (1968).

Биография 

Хамис Казиева родилась 1 января 1932 года в селе Усиша (ныне — Акушинский район Дагестана). После окончания Дербентского педагогического училища работала воспитателем в детском доме в Усише. В 1951 году Казиева окончила Дагестанский женский учительский институт (ныне — Дагестанский государственный педагогический университет), после чего работал учительницей.

С 1954 года жила в Усише, где работала учителем русского языка и литературы в местной школы, с 1958 года — учителем и директором интерната горянок, а в 1961 году стала директором Усишинской средней школы. Под её руководством эта школа стала одной из лучших в Дагестанской АССР: была поднята успеваемость, ликвидировано второгодничество в начальной школе, улучшена методическая работа с учителями и школьниками.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1968 года за «большие заслуги в деле обучения и коммунистического воспитания учащихся» Хамис Казиева была удостоена высокого звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Активно занималась общественной деятельностью, избиралась в различного уровня выборные органы, в том числе депутатом Верховного Совета СССР 8-го созыва. С марта 1980 года Казиева работала секретарём Президиума Верховного Совета ДАССР, с 1990 года — заместителем начальника секретариата Верховного Совета ДАССР, а после распада СССР — заместителем Руководителя Аппарата Верховного Совета (с 1995 года — Народного Собрания) Дагестана. В настоящее время проживает в Махачкале.

Был также награждена рядом медалей.

Примечания 

Персоналии:Махачкала
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Выпускники Дагестанского педагогического университета
Директора школ
Заслуженные работники государственной службы Республики Дагестан
Заслуженные учителя Дагестанской АССР
Члены Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР